Jarak ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Jarak (* 1963), jugoslawisch-kroatischer Handballspieler und -trainer

Geografie:
 Jarak, Gemeinde in Serbien